Hahngraben ist ein Gewässername:

 Hahngraben (Großer Hahnerbach) – zwei Zuflüsse des Großen Hahnerbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hahnerbachs, zur Theel) vor Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland; flussabwärts:
 Großer Hahngraben
 Kleiner Hahngraben
 Hahngraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Adelsberg, Stadt Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hahngraben (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schwarzenbachs unterm Düftberg, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hahngraben (Seehausbach), mit Oberlaufnamen Ellenfurtgraben auf dem Gemeindegebiet von Sulzheim, rechter Zufluss des Seehausbachs (zur Volkach) vor Herlheim, Gemeinde Kolitzheim, beide Orte im Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hahngraben (Retterserbach), linker Zufluss des Retterserbachs bei Hahn, Ortsgemeinde Rettersen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hahnengraben
 Hahnbach (Begriffsklärung)